Delirious (1991), een Amerikaanse film uit 1991
Delirious (2006), een Amerikaanse film uit 2006
Delirious (Prince), een nummer van Prince uit 1982
Delirious (David Guetta), een nummer van David Guetta uit 2008
Delirious (Michael Mind Project), een nummer van Michael Mind Project uit 2010
Delirious?, een christelijke rockband
Eddie Murphy Delirious, een stand up komedie-voorstelling van Eddie Murphy uit 1983